Тамміку (Tammiku) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Тамміку (Tammiku alevik) — селище у волості Йигві повіту Іда-Вірумаа.
 Тамміку (Tammiku küla) — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.
 Тамміку — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.
 Тамміку — село у міському самоврядуванні Гаапсалу повіту Ляенемаа.
 Тамміку — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Тамміку — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Тамміку — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Тамміку — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.